Витто́рия Мари́са Скиапаре́лли Бе́ренсон (; род. 15 февраля , Нью-Йорк, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Мариса — старшая дочь Роберта Л. Беренсона (), американского дипломата, затем чиновника в морском пароходстве (по происхождению литовского еврея), и «Гого» Скиапарелли () — урождённой графини Марии Луизы Ивонн Радха де Вендт де Керлор (нем.-), известной в 1940-х годах светской львицы смешанного итало-швейцарско-франко-египетского происхождения. Бабушка Марисы по материнской линии — выдающийся модельер Эльза Скиапарелли, дед — известный теософ и медиум граф Вильгельм де Вендт де Керлор (нем.-). Двоюродные прадеды Марисы — первооткрыватель марсианских каналов итальянский астроном Джованни Скиапарелли и крупнейший американский художественный критик Бернард Беренсон; двоюродная прабабушка — сестра Бернарда Беренсона, спортивный педагог, учредительница правил женского баскетбола Сенда Беренсон (одна из двух первых женщин, включённых в американский Зал славы баскетбола). Младшая сестра Марисы, Беринтия «Берри» Беренсон (по мужу Перкинс) — актриса, фотомодель, фотограф, жена американского актёра Энтони Перкинса, мать актёра Оза Перкинса и музыканта .

Карьера 
С юности — то есть с начала 1960-х годов — сделав успешную карьеру манекенщицы, Беренсон стала регулярно появляться на обложках известных глянцевых, модных и новостных журналов: Newsweek, Time, People, Harper’s Bazaar, Vogue, Stern и других. За любовь Марисы к богемному времяпрепровождению, многолюдным парти и выступлениям на сценах ночных клубов журналисты прозвали её «Королевой Сцены» (), а Ив Сен-Лоран, считавший Беренсон идеальной выразительницей настроений и носительницей повадок десятилетия — «Девушкой Семидесятых» ().

В 1967 году Мариса Беренсон дебютировала в кино (в американском телесериале «»); затем, после трёхлетнего перерыва, за неполных четыре года (1971—1975) снялась в трёх классических экранизациях 1970-х годов — «Смерть в Венеции» Лукино Висконти (1971), «Кабаре» Боба Фосса (1972) и «Барри Линдон» Стэнли Кубрика (1975). Роль Натальи Ландауэр, изысканно-простодушной наследницы богатого еврейского торговца, живущей в Берлине в эпоху установления нацистской диктатуры и первых еврейских погромов («Кабаре»), принесла Марисе Беренсон премию Национального совета кинокритиков США за 1972 год в категории «лучшая актриса второго плана». Однако наиболее известная и популярная у зрителей роль Беренсон — «трагическая красавица» леди Линдон из «Барри Линдона» — была встречена рецензентами, не желавшими признавать серьёзные актёрские способности за слишком успешной фотомоделью, несправедливо холодно. Общее отношение профессиональных критиков к выбору Марисы Беренсон на роль леди Линдон подытожил Винсент Кэнби из The New York Times: «Мариса Беренсон идеально подходит к своим костюмам и парикам».

Сама Мариса Беренсон вспоминала о своей работе с Кубриком:

Он очень мне нравился. Постоянно отпускал суховатые шуточки. Принято думать, что Стэнли был прямо-таки ужасным и невозможным в общении человеком, однако это совсем не так. Он был перфекционистом — но все великие режиссёры, с которыми я работала, были перфекционистами. Нельзя не быть перфекционистом, если снимаешь выдающееся кино.

Впоследствии Беренсон снялась в ряде других фильмов (в основном европейского производства), в нескольких американских телефильмах, — в частности, в драме на тему Холокоста «» (1980) — а также в качестве приглашённой ведущей в одном из эпизодов третьего сезона «Маппет-шоу» (1978).

Личная жизнь 
В начале 1970-х годов Беренсон встречалась с бароном Давидом Рене де Ротшильдом — младшим сыном и будущим наследником барона Ги де Ротшильда, главы банкирской династии Ротшильдов. Тем не менее, первым мужем Марисы стал заклёпочный фабрикант Джеймс Рэндалл (). Супружеский союз, заключённый в 1976 году в Беверли-Хиллз, оказался непрочным и был расторгнут полтора года спустя. От этого брака в 1977 году у Марисы родилась дочь — Старлайт Мелоди Рэндалл ().

В 1982 году Беренсон вышла замуж во второй раз — за адвоката Аарона Ричарда Голуба (). Новый брак также не был счастливым; супруги развелись в 1987 году. В постановлении судьи по делу о бракоразводном процессе, среди прочего, утверждалось, что «постоянно возраставшая [в период супружеской жизни] стоимость актёрской и модельной карьеры миз Беренсон является совместным имуществом супругов» — и как таковая подлежит учёту во всех будущих договорах о разделе имущества.

11 сентября 2001 года младшая и единственная сестра Марисы Беринтия «Берри» Перкинс (вдова актёра Энтони Перкинса), летевшая рейсом 11 American Airlines, погибла во время первой террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. По случайному совпадению в это же время Мариса сама летела из Парижа в Нью-Йорк. В интервью телерадиосети CBS она рассказала о том, что́ почувствовала, когда несколько часов спустя её самолёт вынужденно приземлился на Ньюфаундленде, после чего ей позвонила дочь и сообщила о гибели сестры.

У меня есть надежда и огромная вера. Наверное, только так можно пережить… пережить трагедии. Если у тебя есть вера.

Фильмография

Награды

Премии 
 Премия Национального совета кинокритиков (США)
 1972 — Лучшая актриса второго плана («Кабаре», 1972)

Номинации 
 Премия «Золотой глобус» (США)
 1973 — Лучшая актриса второго плана («Кабаре», 1972)
 1973 — Самая многообещающая дебютантка («Кабаре», 1972)
 Премия BAFTA (Великобритания)
 1973 — Лучшая актриса второго плана («Кабаре», 1972)

Факты 
 Мариса Беренсон — лучшая подруга Лайзы Миннелли.
 В конце 1970-х годов было объявлено, что Мариса Беренсон сыграет главную роль в фильме-биографии Вивьен Ли. Фильм так и не был снят.

Примечания

Ссылки 

 

  
  

Киноактрисы США
Фотомодели США
Супермодели США
Vogue